Tegenwoordige gebieden die Saksen genoemd worden:
 Saksen (deelstaat) (Sachsen), een Duitse deelstaat
 Saksen-Anhalt (Sachsen-Anhalt), een Duitse deelstaat
 Nedersaksen (Niedersachsen), een Duitse deelstaat

 Talen en dialecten die Saksisch genoemd worden:
 Oudsaksisch, oude vorm van het Nedersaksisch (tot en met de middeleeuwen)
 Nedersaksisch, Germaanse taal in het oosten van Nederland en noorden van Duitsland
 Hoogsaksisch, Duits dialect dat in de huidige Duitse deelstaat Saksen wordt gesproken. 

 Volkeren en/of stammen die Saksisch genoemd worden:
 Saksen (volk), een Germaans volk
 Angelsaksen, Germaanse stammen die vanaf de 5e eeuw Brittania binnenvielen
 Zevenburger Saksen, verzamelnaam voor Germaanse volkeren in Transsylvanië

 Historische gebieden in Duitsland die Saksen genoemd worden:
 Saksische Oostmark (937-965), deel van het Oost-Frankische Rijk
 Tot 1180: het hertogdom Saksen (-1180), dat in de vroege en hoge middeleeuwen lag waar nu de deelstaat Nedersaksen ligt 
 1180 - 1296: het door de Ascaniërs bestuurde hertogdom Saksen (1180-1296) aan de Elbe
 1296 - 1689: het na de deling van 1296 ontstane Ascanische hertogdom Saksen-Lauenburg 
 1296 - 1356: het na de deling van 1296 ontstane Ascanische hertogdom Saksen-Wittenberg
 1356 - 1423: het Ascanische hertogdom Saksen-Wittenberg(-Wittenberg)
 In 1423 werd het markgraafschap Meißen uit het huis Wettin beleend met het keurvorstendom Saksen(-Wittenberg). Daarmee verschoof het zwaartepunt van het gebied dat met "Saksen" werd aangeduid, een aanzienlijke afstand naar het zuidoosten.
 1423 - 1485: het ongedeelde keurvorstendom Saksen (1423-1485) met als hoofdstad Wittenberg
 1485 - 1547: het Ernestijnse keurvorstendom Saksen (1485-1547) met als hoofdstad Wittenberg
 1485 - 1547: het Albertijnse hertogdom Saksen (1485-1547) met als hoofdstad Dresden
 1547 - 1806: het Albertijnse keurvorstendom Saksen (1547-1806) met als hoofdstad Dresden
 1547 - 1572: het Ernestijnse hertogdom Saksen (1547-1572) in Thüringen met als hoofdstad Weimar
 1806 - 1918: het Albertijnse koninkrijk Saksen met als hoofdstad Dresden
 1815 - 1945: de Pruisische Saksen (provincie)
 1903 - 1918: het Ernestijnse hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach (-Weimar-Eisenach)
 Vanaf 1572 deelde de Ernestijnse linie van het huis Wettin zijn bezittingen in Thüringen regelmatig op. Deze Ernestijnse hertogdommen hadden allemaal Saksen als onderdeel van hun naam.

 Gemeenten met de naam Saksen:
 Sachsen bei Ansbach
 Sachsen (Leutershausen)

 Saksen (wijnstreek)

 Historische gebieden in Brittania die Saksen genoemd werden:
oorspronkelijk Oost-Saksen
 Essex (graafschap) 
 Koninkrijk Essex
oorspronkelijk West-Saksen
 Koninkrijk Wessex: 
oorspronkelijk Zuid-Saksen
 Sussex (graafschap)
 Koninkrijk Sussex